«I’m Shipping Up to Boston» () — песня известной бостонской кельтик-панк группы Dropkick Murphys, вошедшая в их сингл «Fields of Athenry» и альбом The Warrior’s Code.

Это незамысловатая песня про моряка, который потерял свою деревянную ногу во время подъёма вверх по топселям и отправляется до Бостона, чтобы её найти.

Композиция стала саундтреком к фильму Мартина Скорсезе «Отступники», съёмки которого частично проходили на родине группы в Бостоне. Она также стала популярной в спортивной среде и звучала во время чемпионатов и домашних игр многочисленных хоккейных, футбольных и бейсбольных клубов.

Существует две версии клипа «I’m Shipping Up to Boston», одна из которых содержит кадры из фильма «Отступники».

«I’m Shipping Up to Boston» в массовой культуре 

 Появляется в эфире шоу «The Big Mad Morning Show» на радиостанции KTBT;
 Исполнялась на вручении наград Academy Award фильму «Отступники»;
 Присутствует в 13 эпизоде 19-го сезона мультсериала «Симпсоны»;
 Отрывок из песни использовался в эпизоде шоу «The Black Donnellys»;
 Использовалась во время вручения наград Болливуд-2008 индийскому фильму «Миссия Истанбула»;
 Появилась в эпизоде мультсериала «Царь горы»;
 Отрывок песни использовался бостонской поп-группой New Kids on the Block во время их концертного тура;
 Звучит в начале документального фильма «Война Омаров» на канале Discovery Channel;
 Используется в эпизоде 6 серии великобританского телевизионного шоу «Бесстыжие»;
 Звучит в эпизоде сериала «Все ненавидят Криса»;
 Использовалась в программе Top Gear;
 Используется на канале ESPN для рекламы Австралийской Футбольной Лиги в течение сезона 2011 года;
 Доступна в качестве загружаемого трека в музыкальной видеоиграх Guitar Hero World Tour и Rock Band;
 Используется в комедийном шоу «Бойцовский клуб» на канале TV2 Zulu;
 Появилась в четвёртой серии британского телевизионного шоу «Трое в лодке» под названием «Трое едут в Ирландию»;
 Была использована как саундтрек короткометражного фильма «Инженерный Колледж Гоа»;
 В качестве саундтрека к видеоигре NHL 11;
 Акустическая версия песни является основной музыкальной темой сериала «Риццоли и Айлс»;
 Исполняется во время домашних хоккейных матчей в США;
 Боец UFC Форрест Гриффин использует песню во время выхода на бой;
 Группа Children of Bodom записала кавер-версию песни;
 Основная тема песни была использована как один из мотивов, составляющих композицию No Quarter шотландской фолк/пауэр-метал группы Alestorm (альбом Black Sails at Midnight, 2009);
 Музыкальная композиция песни была взята за основу группой "The Dread Crew of Oddwood в композиции Eddie Kelley’s Medley и с другими словами в тексте
 Используется в фильме «Забойный реванш» во время выхода Малыша (Роберт Де Ниро) на ринг.
 Используется в анонсе передач на радиостанции «Эхо Москвы»;
 Кавер-акапелла присутствует в 3-ем эпизоде 28-го сезона мультсериала «Симпсоны».
 Используется в 7 эпизоде 1 сезона сериала «Мифический квест: Пир воронов»

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20100923165757/http://new.music.yahoo.com/blogs/chart_watch/47782/week-ending-march-21-2010-pastor-sapps-chart-miracle/
 https://www.webcitation.org/657JaqaTn?url=http://mlb.mlb.com/news/article.jsp?ymd=20070928
 http://fans.wild.nhl.com/community/ 
 http://www.nhl.com/ice/news.htm?id=511284